Goldblatt:
David Goldblatt (1930-2018), fotografo sudafricano
Peter Goldblatt (1943, Johannesburg), botanico sudafricano 
Scott Goldblatt – nuotatore statunitense
Stephen Goldblatt – direttore della fotografia sudafricano